Ricardinho ist der Spitzname folgender Personen:

 Ricardinho (Fußballspieler, 1976) (Ricardo Luís Pozzi Rodrigues; * 1976), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, Weltmeister 2002
 Ricardinho (Fußballspieler, 1984) (Ricardo Ferreira da Silva; * 1984), brasilianischer Fußballspieler, in Europa u. a. bei Malmö FF aktiv
 Ricardinho (Fußballspieler, 1985) (Ricardo Dias Acosta; * 1985), brasilianischer Fußballspieler 
 Ricardinho (Fußballspieler, 1986) (Ricardo Martins Pereira; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Ricardinho (Fußballspieler, 1988) (Ricardo Andrade Alves; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardinho (Fußballspieler, März 1989) (Ricardo Ribeiro de Lima, * März 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardinho (Fußballspieler, September 1989) (Ricardo Cavalcante Mendes; * 1989), brasilianischer Fußballspieler, in Europa u. a. bei Wisła Płock, Lechia Gdańsk und Sheriff Tiraspol aktiv
 Ricardinho (Fußballspieler, 1994) (Ricardo José Veiga Varzim Miranda; * 1994), portugiesischer Fußballspieler 
 Ricardinho (Futsalspieler) (Ricardo Filipe da Silva Braga; * 1985), portugiesischer Futsalspieler